Felv ist die Abkürzung für 
 Felines Leukämievirus, das maßgeblich an der Entstehung von Leukämien bei Katzen beteiligt ist
 Functional Extra Low Voltage, siehe Funktionskleinspannung

Abkürzung